Termenul „Blackmail” se poate referi la:

numele unor filme ()
Blackmail, film englez produs în anul 1929 sub regia lui Alfred Hitchcock
Blackmail (film din 1939), film cu Edward G. Robinson
Blackmail (film din 1991), film polițist canadian
Blackmail (film din 1995), film polițist nordamerican

Vezi și
Blackmail (Band), o trupă muzicală germană